Челябинский государственный академический театр драмы имени Наума Орлова — драматический театр в Челябинске, основанный в 1921 году. Академический — с 1986 года. До 1993 года носил имя С. М. Цвиллинга. Нынешнее название — с 2003 года.

История театра 

Датой официального открытия театра принято считать 9 декабря 1921 года. В этот день на сцене Челябинского Народного дома был представлен спектакль по драме В. И. Немировича-Данченко «Цена жизни» в исполнении профессиональной труппы известного провинциального режиссёра П. И. Васильева. С этого времени театральная жизнь в Народном доме не прекращалась.

В 1920-е годы драматический коллектив при Народном доме не имел постоянных актёров, средства на декорации и костюмы добывал за счёт продажи билетов, то есть находился на самоокупаемости. Некоторое время на его сцене играла молодая писательница Лидия Сейфуллина. В 1928 году публике был представлен спектакль по её повести «Виринея». Ставили на челябинской сцене и советских драматургов — Б. А. Лавренёва, А. Н. Афиногенова, В. В. Шкваркина. Государственное финансирование началось только в 1930-х годах.

В 1935 году в Челябинске с большим успехом прошли гастроли московского академического Малого театра. Руководство области обратилось к старейшему актёру театра — заслуженному артисту РСФСР Сергею Головину с предложением возглавить местный театр и поднять его профессиональный уровень. Головин ответил согласием и работал в театре в течение двух сезонов c 1936 по 1938 год. С постановки бессмертного «Ревизора» Н. В. Гоголя начался новый творческий этап в жизни челябинского театра драмы. С этого времени в театре складывается постоянная труппа, основу которой составили: С. П. Вадова, П. А. Гарянов, Е. В. Кириллов, А. С. Лескова, М. В. Кочубей, А. Я. Мазуров, И. Е. Прейс, И. Е. Рагозин, С. В. Светлов.

В 1937 году Софье Петровне Вадовой, первой актрисе в Челябинске, было присвоено почётное звание «Заслуженный артист РСФСР». В 1941 году на десять месяцев челябинские актёры уступили свою сцену эвакуированному на Урал Московскому Малому театру, а сами работали в Шадринске. Вернувшись в родной город, показывали зрителям спектакли героико-патриотической тематики: «Нашествие» Л. Леонова, «Русские люди» и «Так и будет» К. Симонова, «Надежда Дурова» К. Ликсперова и А. Кочетова.

С 1942 по 1944 год театр возглавлял Э. Б. Краснянский, его лучшей постановкой стал спектакль «Три сестры» А. П. Чехова, отмеченный на Всероссийском смотре русской классики 1944 года.

В 1945 году Челябинский областной драматический театр становится Государственным республиканского подчинения. В 1944 году театр возглавил заслуженный деятель искусств РСФСР Давид Манский, в том же году пригласивший в Челябинск Владимира Люце. Этапными спектаклями Манского стали «Поединок» братьев Тур, Л. Шейнина, «Офицер флота» А. Крона, «Русский вопрос» К. Симонова, инсценировка романа А. Толстого «Хождение по мукам».

С 1949 по 1956 год театром руководил заслуженный деятель искусств РСФСР Н. А. Медведев. 1950-е годы — новый творческий взлёт театра. В 1951 году спектакль «Любовь Яровая» К. А. Тренёва удостоен Сталинской премии. Её лауреаты: режиссёр Н. Медведев, художник Д. Лидер, исполнители главных ролей Е. Агеев, И. Баратова, А. Лескова, В. Южанов.

В 1950 году театр впервые выехал на большие гастроли в Ленинград. Это был первый и особо ответственный творческий отчёт, который театр провёл на высоком профессиональном уровне. В 1951 году успешно прошли гастроли в Куйбышеве, в 1952-м вновь и с триумфом Ленинград.

Настоящей легендой театра стал «Клоп» В. В. Маяковского, поставленный новым главным режиссёром, заслуженным деятелем искусств РСФСР и СОАССР Е. Г. Марковой. Здесь особенно ярко проявился комедийный талант замечательного артиста — Петра Кулешова, будущего народного артиста РСФСР. Спектакль стал лауреатом Всесоюзного фестиваля театров, был записан и показан по Центральному телевидению в 1958 году. Не сходил со сцены 15 лет. Сыграно 230 спектаклей.

В конце 1950-х — начале 1960-х театром руководил М. М. Половец. В 1960-е годы театр пополнился молодыми талантливыми актёрами: это Л. Аринина, Н. Артуновская, О. Климова, Г. Стегачева, Е.Байковский, В. Чермянинов, В. Чечеткин. Интересно работали режиссёры — заслуженный деятель искусств РСФСР А. А. Добротин запомнился постановками «Третьей патетической» Н. Ф. Погодина, «Чайкой» А. Чехова, «Иркутской историей» А. Арбузова, Н. А. Мокин — «Властью тьмы» Л. Н. Толстого, спектакли М. С. Лотарева «Царь Юрий» В. Соловьева, «Дело Артамоновых» М. Горького, «Конармия» Ю. Добронравова, В. Шалевича и М. Воронцова отмечены Дипломами Всесоюзных смотров.

Лучшим спектаклем начала 1970-х годов можно считать «Село Степанчивоко и его обитатели» Ф. М. Достоевского в постановке В. Н. Панова, где роль Фомы Опискина прекрасно играли П. И. Кулешов и В. И. Милосердов, будущий народный артист России.

С 9 августа 1973 по 1 августа 2003 театр возглавлял Наум Юрьевич Орлов, народный артист России. В течение 30 лет театр под его творческим руководством дарил своим зрителям радость общения с героями классического и современного репертуара. Орлов создавал театр серьёзный, эпический, внимательный к человеку, к его судьбе, к его внутреннему миру, философично глубокий и психологически тонкий и одновременно яркий и зрелищный. Орлов осваивал новые стили и жанры. Сумел собрать сильную труппу. Многие его спектакли отмечены на Всероссийских смотрах. «Русские люди» К. Симонова, «Любовь Яровая» К. А. Тренёва (Золотая медаль им. н.а. СССР А. Д. Попова), «Протокол одного заседания» А. И. Гельмана, «Егор Булычов», «Фальшивая монета» (Лауреат Всероссийского фестиваля по произведениям М.Горького) и «Последние» М. Горького, «Маленькие трагедии» А. С. Пушкина, «Вишневый сад» и «Дядя Ваня» А. П. Чехова, «Зойкина квартира» М. А. Булгакова, «Анфиса» Л. Андреева, «Антихрист» Д. Мережковского, «Женитьба Белугина» А. Н. Островского, «Король Лир» В. Шекспира составили славу Челябинской драмы и навсегда вошли в историю театра.

В 1982 году театр переехал в новое, специально построенное здание по проекту челябинских архитекторов.

В 1986 году театру присвоено почётное звание «Академический».

В 1993 году театр выезжал на гастроли в Германию со спектаклями «Самоубийца» Н. Эрдмана и «Антихрист» Д. С. Мережковского в постановке Н. Орлова и получает высокие оценки немецкой театральной критики. Народный артист России Александр Мезенцев за исполнение ролей Подсекальникова и царевича Алексея получает премию имени Горданы Косанович — одну из престижных театральных наград Европы, став первым русским артистом — лауреатом такой премии.

В 1996 году театр принял участие в международном Чеховском фестивале в Москве, показав спектакль «Безотцовщина» и во Всероссийском фестивале «Русская классика» в Орле, посвящённом Л. Андрееву со спектаклем «Анфиса». За оба спектакля в постановке Н. Орлова награждён почётными дипломами.

В 1999 году театр стал лауреатом Всероссийской премии «Окно в Россию» по номинации «Театр года» за спектакли «Женитьба Белугина» А. Н. Островского и «…Чума на оба ваши дома!» Г. Горина в постановке Н. Орлова.

В 2001 году на Всероссийском фестивале имени Ф. Волкова художественный руководитель театра Н. Ю. Орлов за постановку спектакля «…Чума на оба ваши дома!» Г. Горина удостоен премии им. Ф. Волкова Правительства Российской Федерации.

11 августа 2003 года Постановлением губернатора Челябинской области П. И. Сумина № 358 театру присвоено имя Наума Орлова.

С 14 декабря 2004 по 16 января 2008 год театр возглавлял художественный руководитель Владимир Львович Гурфинкель. Репертуар театра пополнился новыми спектаклями, получившими призы и награды: спектакль «Чужой ребёнок» В. Шкваркина в постановке В. Гурфинкеля удостоен Гран-при областного фестиваля-конкурса «Сцена 2004». Награды победителям в номинациях: «Лучшая женская роль» — В. Ивина — за роль Мани, «Лучшая мужская роль» — з. а. РФ Н. Ларионов за роль Караулова, «Лучший дуэт» — Т. Власова — Рая и С. Жаров — Яков, приз зрительских симпатий получила Т. Вяткина за роль Зины.

На фестивале «Сцена 2005» театр вышел победителем в следующих номинациях:
 «Лучший спектакль сезона» — «Поминальная молитва» Г.Горина
 «Лучшая режиссёрская работа» — В. Гурфинкель,
 «Лучшая работа художника» — И. Ярутис
 «Лучшая музыка в драматическом спектакле» — Л. Иновлоцкий
 «Лучшая работа балетмейстера» — Г.Абайдулов
 «Лучшая мужская роль» — роль Тевье в сп. «Поминальная молитва» в исполнении н. а. РФ Е. Поплавского
 «Лучшая роль второго плана» — роль Лейзера-Волфа — «Поминальная молитва» в исполнении н. а. РФ Л. Варфоломеева
 «Сцена 2006» отметила спектакль «Самоубийство влюбленных на Острове Небесных Сетей» М. Такамацу по трём номинациям:
 «Лучшая режиссёрская работа» — В. Гурфинкель
 «Лучшая работа художника» — И. Ярутис
 «Лучшая роль второго плана» — О-Сан в исполнении Е. Зенцовой

В 2006 году театр принял участие в Пятом Международном фестивале «Золотой Конёк», на котором художник Ирэна Ярутис получила диплом в номинации «Лучшая сценография» за спектакль «Оскар и Розовая Дама» Э.-Э. Шмитта.
В 2006 году театр торжественно и празднично отметил своё 85-летие. В юбилейный год коллектив театра представил зрителям пять премьер.

В 2007 году состоялась премьера пьесы Ж. Л. Лагарса «Я была в доме и ждала, чтоб дождь пришёл». Это первая постановка пьесы известного французского драматурга не только в России, но и на мировой сцене, осуществлённая ученицей Лагарса Кристин Жоли, возглавившую постановочную группу из Франции. С этим спектаклем театр выезжал в Екатеринбург на семинар современной французской драматургии, проводимый Альянс Франсез и в Москву на фестиваль «Новая драма» (2008).

Главные режиссёры 
 Сергей Головин
 Меер Гершт (1938—1942)
 Эммануил Краснянский (1942—1944)
 Давид Манский (1944—1949) 
 Николай Медведев (1949—1956) 
 Наум Орлов (1973—2003)
 Линас-Мариус Зайкаускас (2010—2012)
 Марина Глуховская (2012—2014)
 Александр Зыков (2017—2022

Новое здание театра 

Строительство нового здания театра на площади Революции началось в 1973 году. Авторы проекта челябинские архитекторы Б. Баранов, В. Глазырин, Д. Олтаржевский, Ю. Перчаткин, А. Рудик, Н. Семейкин, А. Слонимский, Г. Ярцев. Помимо большой сцены в основном объёме, в заглубленной части здания отводилось пространство для устройства малой сцены.

Переезд состоялся лишь в 1982 году.

В феврале 2013 года остеклённый фасад получил повреждения от ударной волны, возникшей при падении метеорита «Челябинск».

Труппа театра 
 Народные артисты

 Валентина Качурина
 Борис Петров

 Заслуженные артисты

 Сергей Акимов
 Елена Дубовицкая
 Владимир Зайцев (з. а. Татарстана)
 Татьяна Каменева (Марус)
 Алексей Мартынов
 Фаина Охотникова
 Татьяна Руссинова
 Ольга Сафронова
 Татьяна Скорокосова
 Галина Степанова (з. а. Киргизии)

 Артисты

 Сергей Алешко
 Анастасия Аляева
 Олег Барышев
 Александр Бауэр
 Евгений Болтнев
 Ирина Бочкова
 Борис Власов
 Татьяна Власова
 Дмитрий Волков
 Татьяна Вяткина
 Антонида Гагарина
 Иван Грачёв
 Михаил Гребень
 Антон Дмитров
 Вадим Долговых
 Владимир Жилинский
 Екатерина Зенцова
 Михаил Зузнев
 Ксения Зузнева
 Константин Иванов
 Сергей Исмаилов
 Карина Исмаилова
 Анна Каймашникова
 Наталья Катасонова
 Денис Кирш
 Кирилл Корнев
 Владислав Коченда
 Станислав Масехнович
 Данил Матвеев
 Лариса Меженная
 Алла Несова
 Дмитрий Олейников
 Николай Осминов
 Полина Петрова
 Ольга Побродилина
 Анастасия Пузырёва
 Ольга Рождественская
 Андрей Суворов
 Дарья Сысоева
 Мария Трофимова
 Екатерина Черных
 Сергей Чикурчиков
 Роман Чирков

 Прежде игравшие артисты

 Марина Аничкова (Чикурчикова) (1974— ?)
 Лилия Бокарева
 Александр Гусенков (1967— ?)
 Наталья Кутасова (1977—1990)
 Виктор Кругляк (1962—2020)
 Николай Ларионов
 Марина Меримсон (1979—2019)

Постановки прошлых лет 

 1936 — «Ревизор» Н. В. Гоголя, режиссёр Сергей Головин
 «Бешеные деньги» А. Островского, режиссёр Сергей Головин
 «На всякого мудреца довольно простоты» А. Островского, режиссёр Сергей Головин
 «Стакан воды» Э. Скриба, режиссёр Сергей Головин
 «Горе от ума» А. Грибоедова, режиссёр Сергей Головин
 1938 — «Человек с ружьём» Н. Погодина, режиссёр Меер Гершт
 1939 — «Бесприданница» А. Островского, режиссёр Меер Гершт
 1939 — «Генеральный консул» братьев Тур и Л. Шейнина
 1939 — «Мария Тюдор» В. Гюго, режиссёр Меер Гершт
 1940 — «Кремлёвские куранты» Н. Погодина, режиссёр Меер Гершт
 1940 — «Опасный поворот» Дж. Пристли, режиссёр Меер Гершт
 1940 — «Чайка» А. Чехова, режиссёр Меер Гершт
 1941 — «Заговор Фиеско в Генуе» Ф. Шиллера
 1941 — «Машенька» А. Афиногенова
 1941 — «Фельдмаршал Кутузов» В. Соловьёва, режиссёр Григорий Дрознес
 1942 — «Батальон идёт на Запад» Г. Мдивани
 1942 — «Русские люди» К. Симонова
 «Близкое и далёкое» А. Афиногенова
 «Большевик» Д. Дэля
 1943 — «Три сестры» А. Чехова, режиссёр Эммануил Краснянский
 «Поединок» братьев Тур, Л. Шейнина, режиссёр Давид Манский
 «Офицер флота» А. Крона, режиссёр Давид Манский
 «Русский вопрос» К. Симонова, режиссёр Давид Манский
 «Хождение по мукам» по роману А. Толстого, режиссёр Давид Манский
 1950 — «Анна Каренина» Л. Толстого
 1951 — «Закон Ликурга» Н. Базиловского
 1952 — «Флаг адмирала» А. Штейна
 1953 — «Бешеные деньги» А. Островского
 1954 — «Порт-Артур» И. Попова и А. Степанова
 1954 — «Сиреневый сад» Ц. Солодаря
 1956 — «Вишнёвый сад» А. Чехова
 1957 — «Достигаев и другие» М. Горького
 1957 — «Фабричная девчонка» А. Володина
 1943 — «Олеко Дундич», режиссёр Евгений Гинзбург)
 1994 — «Семейный портрет с посторонним» С. Лобозёрова, режиссёр Михаил Филимонов
 «Зелёная зона» М. Зуева, режиссёр Владимир Гурфинкель
 «Оскар и Розовая Дама» Э.-Э. Шмитта, режиссёр Владимир Гурфинкель
 «Самоубийство влюблённых на острове небесных сетей» Тикамацу Мондзаэмон, режиссёр Владимир Гурфинкель
 «Настасья Филипповна» по мотивам романа Ф. Достоевского «Идиот», режиссёр Владимир Гурфинкель
 2007 — «Я была в доме и ждала, чтоб дождь пришёл» Ж. Л. Лагарса 
 2019 — «А песня тоже воевала…» (спектакль-концерт), режиссёр Александр Зыков
 2019 — «Курт» Р. Дымшакова, И. Васьковской, С. Вяткина, Е. Гуземы, Д. Уткиной, режиссёр Александр Черепанов

 Сегодняшний день театра 

 Современный репертуар 

 А. Н. Островский. Картины московской жизни (комедия в 3 действиях, Режиссёр-постановщик Владимир Голуб (Санкт-Петербург), Художник-постановщик Олег Петров, хореограф Артём Сущенков, художник по свету Владимир Карпов)
 А. Н. Толстой. Нина. В стране снов (Фантастически лирическая комедия, Режиссёр-постановщик Пётр Шерешевский (Санкт-Петербург))
 Кен Людвиг. Примадонны (эксцентрическая комедия, Режиссёр-постановщик Михаил Филимонов, художник-постановщик — заслуженный деятель искусств Тимур Дидишвили, музыкальное оформление Олег Стерхов, Хореография и пластика Елена Красильникова)
 В. Асовский, Л. Зайкаускас. Для чего часасм стрелки? (мелодрама в 2 действиях, режиссёр-постановщик Линас Мариюс Зайкаускас)
 Шарль Перро. Спящая красавица (музыкальная сказка, режиссёр-постановщик Николай Осминов, художник-постановщик Николай Осминов)
 Валерий Мухарьямов. Спасибо, Марго! (лирическая комедия в двух действиях, режиссёр-постановщик Пётр Орлов, художник Олег Петров, композитор Владимир Брус, художник по свету Владимир Карпов)
 Т. Гуэрра, Л. Ланс. Четвёртый стул (спектакль в одном действии (малая сцена), режиссёр-постановщик заслуженный артист Российской Федерации Андрей Абрамов, художник-постановщик О. Петров)
 Василий Шкваркин. ЧУЖОЙ РЕБЕНОК (ностальгическая комедия в 2-х действиях, Режиссёр-постановщик — Владимир Гурфинкель, Художник- ИРЭНА ЯРУТИС, Композитор — ЛЕОНИД ИНОВЛОЦКИЙ, Балетмейстер — ЕЛЕНА КРАСИЛЬНИКОВА)
 А. Н. Островский. ПРАВДА — ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ (комедия в двух действиях, Режиссёр — МИХАИЛ ФИЛИМОНОВ)
 Григорий Горин. Поминальная молитва (трагикомедия в двух действиях, Режиссёр — ВЛАДИМИР ГУРФИНКЕЛЬ, Художник — ИРЭНА ЯРУТИС, Композитор — ЛЕОНИД ИНОВЛОЦКИЙ, Хореограф — ГАЛИ АБАЙДУЛОВ)
 Альдо Николаи. ЛЮБОВЬ ДО…(трагикомедия в двух действиях (малая сцена), Постановка, сценография и музыкальное оформление — Николай Осминов
 Жан-Люк Лагарс. Я БЫЛА В ДОМЕ И ЖДАЛА, ЧТОБ ДОЖДЬ ПРИШЕЛ (беспрерывное признание (малая сцена), Режиссёр — Кристин Жоли (Франция), Режиссёр-ассистент — Филипп Леба (Франция), Художник — Ирэна Ярутис, композитор — Леонид Иновлоцкий
 Эдуардо Скарпетта. ГОЛОДРАНЦЫ-АРИСТОКРАТЫ (комедия в двух действиях, режиссёр — Паоло Эмилио Ланди (Италия), Художник — Санти Миньеко (Италия), Музыкальное оформление — Игорь Есипович)
 А. Н. Островский. «Волки и овцы» (комедия в двух действиях, режиссёр-постановщик — Аркадий Кац, Художник-постановщик — Татьяна Швец, Композитор — Игорь Есипович, Хореограф — Виктор Панферов)
 Ив Жамиак. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПЛАТИТ (драма в стиле блюз, режиссёр — Михаил Филимонов, художник — Тимур Дидишвили, Музыкальное оформление — Анна Розенберг)
 А.Цагарели, Г.Канчели. ХАНУМА (музыкальная комедия в двух действиях, Режиссёр-постановщик — Михаил Филимонов, Художник-постановщик — Тимур Дидишвили, Музыкальный руководитель — Анна Розенберг, Хормейстер — Ирина Стукова
 Оскар Уайльд. ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ (психологический триллер в двух действиях, Режиссёр — постановщик Андрей Житинкин, Художник — Олег Петров)
 Борис Васильев. ПОВЕСТЬ О ЮНОСТИ И ЛЮБВИ (спектакль в двух действиях)
 Павел Санаев. ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ (трагикомедия в двух действиях, Режиссёр-постановщик — Олег Плаксин, Художник-постановщик — Олег Плаксин)
 Андрей Иванов. БОЖЬИ ОДУВАНЧИКИ (комедия в двух действиях, режиссёр-постановщик Петр Орлов, художник-постановщик Олег Петров, композитор Владимир Брусс).

 Награды 
 Благодарность Президента Российской Федерации (8 августа 2022 года) — за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность''.

Примечания

Литература 
 
 
 
 Ворыгин В., «Человек с ружьём», Правда, 1938 год, № 337

Ссылки 

 Сайт театра

Театры, основанные в 1921 году
Академические театры драмы России
 
Архитектура советского модернизма в России